Wild Wings bezeichnet:
 einen oscarprämierten Dokumentarfilm von Patrick Carrey und John Taylor, siehe Wild Wings (1966)
 einen Dokumentarfilm von 1936, siehe Wild Wings (1936)
 einen Eishockeyclub, siehe Schwenninger Wild Wings